

Cinema 
 Gladiator – casa di produzione cinematografica italiana attiva ai tempi del muto
 Il gladiatore (Gladiator) – film di Ridley Scott

Letteratura 
 Gladiator – romanzo di Philip Wylie

Musica 
 Gladiator (Music From The Motion Picture) – album del 2000 di Hans Zimmer e Lisa Gerrard contenente la colonna sonora del film Il gladiatore
 Gladiator (More Music From The Motion Picture)  – album del 2001 Hans Zimmer e Lisa Gerrard contenente musiche aggiuntive dalla colonna sonora del film Il gladiatore

Sport 
  – squadra di calcio di Santa Maria Capua Vetere

Veicoli 
Gladiator – casa automobilistica, ciclistica e motociclistica francese, attiva dal 1891 al 1920
 Gladiator Tactical Unmanned Ground Vehicle – veicolo terrestre tattico statunitense senza pilota
 Gloster Gladiator – aereo da caccia britannico progettato negli anni trenta
 HMS Gladiator – nome di tre navi da guerra britanniche
 Jeep Gladiator – modello di pickup statunitense
 Tugboat Gladiator – rimorchiatore costruito nel 1876
 USS Gladiator – nome di tre navi statunitensi

Videogiochi 
 Gladiator – videogioco arcade di Taito del 1986, convertito per alcuni computer nel 1991
 Gladiator – videogioco di Domark del 1986 per alcuni computer
 Gladiator: Sword of Vengeance – videogioco di Acclaim Entertainment del 2003
 Ratchet: Gladiator – videogioco del 2005 per PlayStation 2